Рибалонга (Алижо) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Рибалонга (Карразеда-ди-Ансьяйнш) — район в Португалии, входит в округ Браганса.